Фундата () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Фундата () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Фундата.
 Фундата () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Лопетарі.
 Фундата () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Перієць.